Swati – che è attinente allo Stato di Eswatini
 Swati – lingua parlata in Eswatini, sottoclasse delle lingue nguni
 Swati – gruppo etnico bantu in Eswatini
 Swati – tribù pashtun stanziata in Pakistan